V40 oder V 40 steht für:
 Volvo V40, siehe Volvo S40/V40 und Volvo V40 (2012)
 MÁV-Baureihe V40, ungarische Lokomotive
 V40 (Handgranate), niederländische Handgranate